Martin Chambiges (1460-1532) – architetto francese
 Pierre Chambiges (...–1544) – architetto francese

Variante "Chambige" 
 Jean Chambige (XVI secolo–XVI secolo) – architetto francese
 Léon Chambige (1853-1914) – politico francese